National Convention Party steht für:

* National Convention Party (Ghana), Partei in Ghana
 National Convention Party (Gambia), Partei in Gambia
 National Convention Party (Mosambik), Partei in Mosambik